Wojna persko-turecka (1532-1555)
 Wojna persko-turecka (1578-1590)
 Wojna persko-turecka (1603-1618)
 Wojna persko-turecka (1623-1639)
 Wojna persko-turecka (1722-1727)
 Wojna persko-turecka (1821-1823)